У́лица Бу́нина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Бунина — улица в Абакане.
 Улица Бунина — улица в Липецке.
 Улица Бунина — улица в Орле.

Украина 
 Улица Бунина — улица в Одессе.